Tomáš Sedláček ist der Name folgender Personen:

* Tomáš Sedláček (Soldat) (1918–2012), tschechischer Soldat
 Tomáš Sedláček (Radsportler) (* 1967), tschechischer Radrennfahrer
 Tomáš Sedláček (Ökonom) (* 1977), tschechischer Ökonom
 Tomáš Sedláček (Fußballspieler) (* 1980), tschechischer Fußballspieler